Babak, 8e-eeuws Iraans leider
Babək (rayon), district in Azerbeidzjan
Babək, hoofdplaats van dit district